Оле́г Влади́мирович Саби́ров (; 13 марта 1981, Чимкент) — казахстанский  футболист, защитник. Выступал за сборную Узбекистана.

Карьера 
Олег Сабиров воспитанник чимкентского футбола. Первым его клубом был «Навбахор». Затем был в составе клубов «Марица», «Дустлик», «Карпаты» (Львов), «Кызылкум», «Ордабасы», «Актобе», «Мегаспорт», «Жетысу» и «Восток». 2010 году играл за костанайский «Тобол».

Достижения 
 Обладатель Кубка Узбекистана: 1998, 2000
 Чемпион Узбекистана: 1999, 2000
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 2002
 Чемпион Казахстана: 2010

Личная жизнь 
Отец Олега, Владимир Валиевич Сабиров (14.01.1958 - 11.08.1979), также был футболистом. Играл на позиции нападающего. Играл в «Хорезме», в 1979 году был приглашен в основной состав ташкентского «Пахтакора». В высшей лиге чемпионата СССР провел 4 матча, кандидат в мастера спорта СССР. Погиб вместе с командой «Пахтакор» в авиакатастрофе над Днепродзержинском

Живёт в Шымкенте. Женат, трое детей: две дочки, сын. Любит собак. Дома живёт три больших среднеазиатских овчарки и четыре мопса .

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Тобол»
 
 

Футболисты Казахстана
Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Марица»
Игроки ФК «Дустлик»
Игроки ФК «Кызылкум»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Мегаспорт»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Жетысу-Сункар»